Le terme Guadarrama, de l'arabe wâdîarramal (rivière du banc de sable, rio del arenal en espagnol), se réfère à :

Toponymes

Guadarrama une commune en Espagne dans la Communauté de Madrid.
 La Guadarrama, un affluent du Tage.
 Sierra de Guadarrama, massif montagneux du système central espagnol dans la Communauté de Madrid.

Guadarrama, paroisse civile de l'État de Barinas ;
 Guadarrama, capitale et la paroisse civile de Guadarrama de l'État de Barinas.